Баре могу бити:

 Бара, влажно станиште, множина су баре

или:

 Баре (Деспотовац), насеље у општини Деспотовац, Поморавски округ, Република Србија
 Баре (Пожаревац), насеље у општини Пожаревац, Република Србија
 Баре (Кнић), насеље у општини Кнић, Република Србија
 Баре (Рековац), насеље у општини Рековац, Република Србија
 Баре (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Република Србија
 Баре (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Република Србија
 Баре (Краљево), насеље града Краљева, Република Србија
 Баре (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, Република Србија
 Баре (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, Република Србија
 Баре (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Република Србија
 Баре (Колашин), насеље у општини Колашин, Република Црна Гора
 Баре (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Баре (Шавник), насеље у општини Шавник, Република Црна Гора
 Баре (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Срска, БиХ
 Баре (Бусовача), насеље у општини Бусовача, Федерација БиХ
 Баре (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ
 Баре (Хаџићи), насеље у општини Хаџићи, Федерација БиХ
 Баре (Јајце), насеље у општини Јајце, Федерација БиХ
 Баре (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ
 Баре (Посушје), насеље у општини Посушје, Федерација БиХ
 Баре (Високо), насеље у општини Високо, Федерација БиХ
 Баре (Шарант), насеље у департману Шарант, Република Француска
 Баре (гробље, Сарајево)

Види још 

 Бара (вишезначна одредница)
 Барице (вишезначна одредница)
 Барица (вишезначна одредница)